Villanueva de las Cruces kan syfta på följande platser:

Spanien 

 Villanueva de las Cruces (kommunhuvudort), Andalusien, Provincia de Huelva, 
 Villanueva de las Cruces (kommun), Andalusien, Provincia de Huelva, 

Robotskapade Spanienförgreningar